Семья Офер — одна из самых богатых еврейских и израильских семей.
Согласно списку журнала Forbes, в 2011 году капитал Сами Офера оценивался в 10,3 миллиарда долларов. Кроме того, братья Офер владеют одной из богатейших в мире коллекцией произведений искусства.

Семья Офер (особенно Сами Офер, умерший в 2011) являются одними из крупнейших спонсоров общественных организаций в Израиле (например, больницы Рамбам и Ихилов, Сохнут, Междисциплинарный центр в Герцлии).

Семья Офер (совместно с Эхудом Анджелем) управляет  (крупнейший израильский холдинг с оборотом в 37 миллиардов долларов), и через неё — ,  (десятая по величине судоходная компания в мире),  (израильская нефтеперерабатывающая компания), а также  (четвёртый по величине израильский банк).

История 
Йоси Гершкович, переехавший в Палестину из Румынии в 1924 году.

В Хайфе он владел небольшим мясным магазином, и торговал с моряками английских судов, заходивших в Хайфу.

Старший сын, Йоси, служил офицером полиции. Он был первым из семьи, кто сменил фамилию на более благозвучную для Израиля фамилию Офер; затем младшие братья, Шмуэль и Ехуда, переименовали себя в Сами и Юлия Офер.

По рекомендации своих друзей-капитанов торгового флота, Сами в начале 50-х годов приобрёл старое судно. Таким образом было положено начало одному из основных направлений семейного бизнеса семьи Офер — судоходству.

Члены семьи 
  — старший из братьев, бывший офицер южного и тель-авивского округа израильской полиции.
 Сами Офер и его дети:
 Идан Офер (р. 2 октября 1955) — сын Сами Офера, управляет концерном братьев Офер и многими дочерними компаниями. Владеет 6.5 миллиардами долларов, в списке Форбс стоит на 182 месте.

 Эяль Офер
 Юли Офер и его дети
 Лиора Офер
 Ури Энжель
 Дорон Офер

Сами Офер 
Сами (Сэмми) Офер (22 февраля 1922 года, Румыния — 3 июня 2011, Израиль) — бизнесмен, магнат, меценат и один из самых богатых людей в Израиле.
Награждён почетным орденом Рыцаря королевой Елизаветой за его услуги в морском наследии Великобритании.
Большую часть своего времени он провел за границей и управлял предприятиями из Монте-Карло, Монако.

В 1924 году его семья Офер (тогда — Гершкович) иммигрировала в Хайфу. После окончания начальной школы, Сами начал работать курьером в судоходной компании.

С началом второй мировой войны он был зачислен в Королевский флот. Bо время арабо-израильской войны 1948 года служил в морском корпусе Израиля. После окончания его службы в армии, он устроился агентом по доставке в Eastern Conglomerate, и в 1950 году купил старое судно, ставшиее первым кораблём в его судоходной компании.

В 1969 г. Сами с детьми переехал в Лондон.

3 июня 2011 года Офер умер в своем доме в Тель-Авиве в возрасте 89 лет, похоронен на кладбище Трумпельдор.

Коллекция произведений искусства 
Сами Оферу принадлежит одна из лучших в мире коллекций картин М. Шагала и современного искусства и импрессионистов.

Офер планировал пожертвовать 20 миллионов долларов Тель-Авивскому музею искусств в 2006, однако передумал после того, как другие доноры отказались от переименованию музея в честь него и его жены.

В 2008 Офер пожертвовал 20 миллионов фунтов стерлингов Национальному Морскому Музею () — крупнейшее частное пожервование, когда-либо сделанное британской культурной организации

В 2006 году Сами приобрёл картину Ван-Гога L’Arlesienne, Madame Ginoux (1890) за 40.3 миллионов долларов.
Среди его трофеев есть Зеркало Пикассо, которое он приобрёл в 1995 году за 20 миллионов и произведение Герхарда Рихтера стоимостью более 5 миллионов долларов.

В последние годы стал интересоваться современным искусством, и добавил в коллекцию работы художника граффити Banksy

Система шакшуки 
Система шакшуки () — израильский документальный фильм про связь капитала и власти в израильском обществе. Фильм снят журналистом Мики Розенталем и режиссёром Иланом Абуди.

Фильм получил премию Офир и ряд других премий.

Фильм 
Фильм расследует связь между капиталом и властью в Израиле через связь правительства и журналистов с семьёй Офер.
В фильме исследуется приобретение семьёй Офер заводов Мёртвого Моря, Цим и Батей Зикук у государства.
Среди прочего, авторы фильма задаются вопросом, почему государство заплатило за Батей Зикук 568 миллионов шекелей, которые и так принадлежали государству.

В фильме приводятся примеры высокопоставленных чиновников общественного сектора получали ведущие места в их империи братьев Офер. Например, Нир Гилад из Министерства финансов Израиля, который после подписания сомнительного тендера с братьями Офер получил пост директора в их концерне.

В фильме также рассказывается о тесной дружбе между представителями СМИ и семьёй Офер. В фильме утверждается, что Офер, через своих друзей в газетах и на телевидении, пытаются активно препятствовать расследованиям против них; неугодных журналистов увольняют с работы.

Фильм также рассказывает о крупном пожертвовании, которое Сами Офер собирался внести в пользу Тель-Авивского музея, и в результате которого, по утверждению авторов фильма, Сами получил бы права на здание музея.

В фильме также рассказывается об отрицательных последствиях приватизации компании Цим, и о том, что несмотря на то, что согласно отчёту Министерства окружающей среды Израиля, заводы братьев Офер многократно превышают предельно допустимую концентрацию загрязнения окружающей среды, Сами Офер получил почётную грамоту от организации борьбы с раком.

Борьба вокруг фильма 
Уже в начале съёмки фильма против Розенталя и его жены со адвокатов Офер был подан иск о клевете. Кроме того, Розенталь получал прямые угрозы.
Фирма Yes, изначально спонсировавшая фильм, прекратила финансирование, и Розенталь продолжил съёмки за счёт личной ссуды.

Когда фильм был готов, Yes отказалась его транслировать, и фильм был показан только в Сенематеках Тель-Авива и Иерусалима.
Отмена трансляции вызвала широкий резонанс, и на Первый и Десятый канал израильского телевидения было оказано юридическое давление с целью остановить показ фильма. В результате Первый канал всё же показал фильм, после которого был показан ответный фильм семьи Офер.

После компромиссного решения Офер заплатили Розенталю компенсацию 40 тысяч шекелей на юридические расходы.

Скандалы, связанные с деятельностью за границей

Турция 
В 2005 г. Сами Офер приобрел 14,7 % акций нефтеперерабатывающего завода в Турции TUPRAS за 446 млн долларов, и через несколько месяцев перепродал акции за 1,3 млрд долларов. В результате жалобы профсоюзов и поднявшегося скандала у турецких властей возникли подозрения в том, что акции завода были проданы по заниженной цене, и в 2007 г. начальник Госуправления по приватизации и один из его заместителей были признаны по этому делу виновными в коррупции.

В том же году Bosphorus Holdings (частично принадлежащая братья, Офер) совместно с турецкой фирмой Global Yatirim приобрели гостиницу Park Hotel в Стамбуле.

Сами Офер выиграл тендер по управлению порта Галата в Стамбуле сроком на 49 лет за 4,3 млрд долларов, однако в 2006 г. власти Турции аннулировали результаты тендера.

В 2007 г. ряд турецких СМИ, в частности журнал Akşam, утверждал, что братья Офер пытаются скупить все турецкие порты, используя в качестве прикрытия компанию Global Yatirim. Торгово-промышленная палата Турции даже призвала к бойкоту этой компании и любых проектов братьев Офер.

Иран 
В мае 2011 года администрация США включила компании израильских предпринимателей братьев Офер в «чёрный список» зарубежных компаний, подлежащих санкциям за продажу запрещенных товаров и технологий в Иран..

Холдинг Офер был вычеркнут из списка в сентябре того же года, но внес в чёрный список две других компании в непрямом владении семьи Офер, непосредственно участвовавшие в сделке. Санкции против ещё одной компании семьи Офер, зарегистрированной в Сингапуре, остались в силе до выяснения всех обстоятельств сделки.

Эритрея 
В том же году в Африке были арестованы на месяц два израильских лётчика, которые первозили вооружение для корабля в Эритрее, управлеямого фирмами братьев Офер. Оружие предназначалось для защиты от пиратов, однако не было заявлено (утверждалось, что цель полёта — забрать раненого), и было обнаружено в результате проверки в Эритрее. В результате вмешательства дипломатии и министра Авигдора Либермана, лётчики, которым грозили длительные заключения, были освобождены. Братья Офер отказались комментировать происшествие.

Ссылки 
 Sammy Ofer K.B.E. — официальный сайт

Примечания 

Предприниматели Израиля
Коллекционеры искусства
Филантропы, помогавшие еврейским организациям
Миллиардеры Израиля
Экономика Израиля